Zmajevac je lahko:
 Zmajevac, Bosna in Hercegovina
 Zmajevac, Hrvaška